Peter Przybylski ist der Name folgender Personen: 

* Peter Przybylski (Jurist) (1935–2019), deutscher Jurist und Publizist
 Peter Przybylski (Kameramann) (1967–2013), deutscher Kameramann und Szenarist